Filolaos – astronom i filozof starożytnej Grecji
 Filolaos – prawodawca starożytnej Grecji
 Filolaos – w mitologii greckiej królewicz kreteński, syn Minosa